Moksha hace referencia a varios artículos:

En las religiones indias 
Concepto empleado para referirse a la liberación de las ataduras del karma y del ciclo de reencarnaciones. Ambas religiones emplean el concepto con variaciones:
 Moksha (hinduismo) 
 Moksha (jainismo)

Artes 
 Moksha (ensayo), escritos sobre psicodelia y experiencias visionarias (1931-1963), recopilación póstuma de ensayos de Aldous Huxley .
 Moksha, festival cultural anual en Nueva Delhi (India).
 Moksha: salvation (2001) película de Bollywood.
 moksha o Jehannum es uno de los tres seres malvados ravers en la saga de novelas Crónicas de Thomas Covenant, el Incrédulo.

Etnografía 
 Idioma moksha, lengua relacionada con el idioma erzya, una de las lenguas finoúgricas (urálicas) habladas en Rusia.
 Moksha (etnia), perteneciente a los mordvinos o mordvinianos, es un pueblo indígena de Rusia.

Lugares
 Río Moksha, en Rusia.

Además
Moxibustión, técnica creada en China, que consiste en la aplicación de calor concentrado con un cilindro al rojo hecho de Artemisa vulgaris, en determinados puntos del cuerpo según la anatomía oriental.